Адміністративний устрій Золочівського району — адміністративно-територіальний поділ Золочівського району Харківської області на 1 селищну територіальну громаду та 1 сільську раду, які об'єднують 73 населені пункти та підпорядковані Золочівській районній раді. Адміністративний центр — смт Золочів.

Список громад Золочівського району

Список рад Золочівського району

Див. також 
 Золочівський район (Харківська область)

Примітки